Павел Алексеевич Карелин (27 апреля 1990, Горький — 9 октября 2011, Нижегородская область) — российский прыгун с трамплина, мастер спорта России международного класса.

Биография 
Родился и вырос в Нижнем Новгороде. Учился в местных СДЮШОР и училище олимпийского резерва. С ноября 2007 года начал участвовать в Кубке мира. В январе 2008 года стал 9-м на одном из этапов, но повторения подобного успеха пришлось ждать ещё почти 3 года.

В начале 2008 и 2010 годов занимал места в первой десятке на юниорских чемпионатах мира. На этапе Кубка мира в феврале 2009 года вместе с партнёрами по сборной занял 2-е место в командном соревновании. Участвовал в Олимпиаде в Ванкувере, где стал 10-м в командных соревнованиях, и занял места в четвёртом десятке в обоих личных первенствах.

В декабре 2010 года успешно выступил на этапе Кубка мира в Энгельберге, где попадал в первую десятку каждого из трёх соревнований. В последнем из них, когда фавориты массово испортили первый прыжок из-за неблагоприятного ветра, стал четвёртым.

Следующие этапы входили в Турне четырёх трамплинов, и Карелин намеревался попасть в первую пятёрку этого соревнования. После первого же этапа в Оберстдорфе эта задача стала невыполнимой: нижегородец в отвратительных погодных условиях не попал во вторую попытку. Однако на этапе в Гармиш-Партенкирхене ему сопутствовала удача, и в условиях порывистого ветра он совершил самую «чистую» первую попытку, принёсшую ему первый подиум на этапах Кубка мира — он занял второе место после Симона Аммана; вторая попытка была отменена. 80 рейтинговых очков за 2-е место позволили россиянину впервые подняться в первую десятку общего зачёта Кубка, что освобождало от участия в квалификации. На следующем этапе стал 12-м, а затем до конца сезона не поднимался выше 18-го места. В общем зачёте Кубка мира по итогам сезона он финишировал 23-м.

Летом занял 2-е место на первом этапе летних Гран-при, а затем ещё дважды входил в шестёрку лучших. По итогам летнего сезона стал 6-м в общем зачёте, улучшив свой прошлогодний 10-й результат.

Осенью 2011 года был отстранён от сборной. Причина — желание Карелина заниматься индивидуально у бывшего главного тренера национальной команды Александра Святова. На 26 октября было намечено заседание федерации, на котором должна была решиться дальнейшая судьба спортсмена в сборной.

9 октября 2011 года погиб в автокатастрофе на 22-м году жизни (машина под его управлением на скорости 150 км/ч врезалась в грузовик) на родине, в Нижегородской области, в состоянии алкогольного опьянения. Похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.

Выступления в Кубке мира

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте FIS

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина России
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Мастера спорта России международного класса
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Красном кладбище